Rosseliana är ett släkte av mossdjur. Rosseliana ingår i familjen Antroporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Rosseliana